Herse steht für:

 Herse (Wikinger), einen Adelsstand der Wikinger
 Herse (Mond), einen Mond des Jupiter
 ein veraltetes Synonym für Fallgatter (von französisch herse)

Personen in der griechischen Mythologie:
 Herse (Tochter des Kekrops I.), die Tochter des König Kekrops I.
 Herse (Gemahlin des Danaos), ein Gattin des Danaos

Herse ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Herse (1855–1939), deutscher Maler
 Henrik Herse (1895–1953), deutscher Schriftsteller und Mitglied der Waffen-SS
 Jaroslaw Herse (1837–1909), deutscher Jurist und Politiker
 Johann Wolthus von Herse (auch Waldhaus von Heerse; † 1471 oder 1472), von 1470 bis 1471 Ordensmeister des Schwertbrüderordens (Fratres miliciae Christi de Livonia)
 Lyli Herse (1928–2018), französische Radrennfahrerin
 René Herse (1908–1976), französischer Fahrradhersteller
 Wilhelm Herse (1879–1965), deutscher Bibliothekar und Archivar